В парному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Кенді Рейнолдс і Енн Сміт 7-6, 7-6.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Кенді Рейнолдс /  Енн Сміт (фінал)
 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш-Піт (2-ге коло)

 Енн Кійомура-Хаясі /  Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Відсутня
 Розалін Нідеффер /  Таня Гартфорд (1-ше коло)
 Кріс Еверт /  Бетті Стов (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)